Decha bezeichnet:

 Decha (Äthiopien), Woreda in der Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker, Äthiopien
 Decha (Yajiang), Gemeinde im Kreis Yajiang der chinesischen Provinz Sichuan
 Decha He, Nebenfluss des Yalong Jiang (Sichuan), China

Decha ist der Nachname folgender Personen:

 Iryna Decha (* 1996), ukrainische Gewichtheberin